Ognissanti (ital. Allerheiligen) ist der Name folgender Kirchen in Italien:

 Ognissanti (Florenz)
 Ognissanti (Mantua)
 Ognissanti (Trani)
 Ognissanti (Venedig)

Siehe auch:
 Allerheiligenkirche#Italien
 Ognissanti-Madonna